Министерството на енергийно-суровинните ресурси (МЕСР) е министерство в България, съществувало в периода 1984-1985 година.

История 
Създадено е на 4 януари 1984 г. с указ № 7 след преименуване на министерството на металургията и минералните ресурси. Структурата на министерството се състои от министър, първи заместник-министър, заместник-министри и главен секретар. Колективен орган е Колегиумът. Сред основните дейности са преработка, проучване и добив и използване на енергийно-суровинните ресурси. Министерството отговаря за внедряването и използването на нови видове горива, нискоенергоемки и материалоемки технологии. На 18 май 1985 г. с указ № 1600 е разделено на министерство на металургията, министерство на снабдяването и министерство на енергетиката.

Министър на енергийно-суровинните ресурси

Източници

Бележки 

енергийно-суровинни ресурси
История на България (1945 – 1989)